Halowe Mistrzostwa Irlandii w Lekkoatletyce 2011 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 19 i 20 lutego w Belfaście.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Bibliografia 
 

2011 w Irlandii
2011 w lekkoatletyce
Irlandia 2011
Mistrzostwa Irlandii w lekkoatletyce